Josef Ludl ist der Name folgender Personen:

* Josef Ludl (Schauspieler) (1868–1917), österreichischer Schauspieler 
 Josef Ludl (Fußballspieler) (1916–1998), tschechischer Fußballspieler und -trainer